Финал Кубка Италии по футболу 2016 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Италии сезона 2015/16, в котором встречались «Милан» и «Ювентус». Матч состоялся 21 мая 2016 года на Олимпийском стадионе в Риме. Благодаря голу Альваро Мораты в дополнительное время, «Ювентус» одержал свою вторую подряд и 11-ю в общем победу в Кубке.

Команды ранее трижды встречались в финалах Кубка и в них два раза побеждал «Ювентус» — в 1942 и 1990. «Милан» одержал свою единственную победу в финале над «Ювентусом» в 1973 году.

Путь к финалу

«Милан»

«Ювентус»

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 

2016
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Ювентус»
Футбол в Италии в 2016 году
Май 2016 года
События 21 мая
Футбольные соревнования в Риме